Der 97. Hakone Ekiden (, offiziell , deutsch „Der 97. Universitäts-Ekiden zwischen Tokio und Hakone“)  wurde am 2. und 3. Januar 2021 ausgetragen. Es gewann die Komazawa-Universität, deren Schlussläufer die zuvor lange führende Sōka-Universität noch überholen konnte. Rang 3 ging an die Tōyō-Universität vor der bei fünf der sechs Voraustragungen siegreichen Aoyama-Gakuin-Universität.

Rennverlauf

Tag 1 
Das Rennen begann mit einem langsamen Startkilometer, danach wurde es schneller. Trotzdem lagen die Startläufer bei 10 km fast zwei Minuten hinter der Vorjahreszwischenzeit zurück. Auf der Rokugo-Brücke nach etwa 18 Kilometern trennte sich das Spitzenfeld, leicht absetzten konnten sich Koki Kamata von der Hōsei-Universität und Kiseki Shiozawa von der Tokai-Universität. Spurtsieger Kamata übergab fünf Sekunden vor Shiozawa als Erster, dahinter folgten innerhalb einer Minute 15 weitere Läufer. Auf der zweiten Etappe mit den oft vermeintlich stärksten Läufern brachte der auf Rang 15 gestartete Kenianer Vincent Yegon, bereits im Vorjahr deutlicher Sieger auf der dritten Etappe mit Streckenrekord, die Tokyo International University an die Spitze. Lange auf Kurs Richtung ungefährdeten Streckenrekord verlor er auf dem hügeligen Schlusspart noch einige Sekunden, konnte schließlich aber mit 1:05:49 h die im Vorjahr von Akira Aizawa erzielte Bestzeit um 8 Sekunden steigern. Mit einer Minute Rückstand wechselte Philip Muluwa von der Soka-Universität kurz vor Tokai, der Nippon-Taiiku-Universität und der Tōyō-Universität. Auf Etappe 3 übernahm Tokais Shotaro Ishihara nach gut elf Kilometern die Führung, gewann die Etappe in 1:02:05 h und erreichte den dritten Wechselpunkt mit 34 s Vorsprung auf Soka. Diese Führung hielt auf dem nächsten Abschnitt aber nur für knapp sechs Kilometer, bevor Sokas Yudai Shimazu sein Team erstmals an die Spitze brachte und mit der zweitbesten Etappenzeit am Ende 1:42 min vor der Komazawa-Universität wechselte. Auf der Schlussetappe hinauf nach Hakone gab sich auch Sokas Schlussläufer Yuta Mikami mit der zweitbesten Etappenzeit keine Blöße und fuhr für seine Universität, die nach erstmaliger Qualifikation 2015 erst zum vierten Mal beim Hakone Ekiden antrat, so den Tageserfolg ein. Dahinter überholte Hayato Miyashita von der Toyo-Universität noch Komazawa, auf den Rängen vier bis sechs folgten die Teikyō-Universität, Tokai und Tokyo International. Die bei fünf der sechs Voraustragungen siegreiche Aoyama-Gakuin-Universität fiel bereits auf der zweiten Etappe auf Rang 13 zurück und erwischte auch danach kein optimales Rennen – Schlussläufer Naoto Takeishi blieb von Krämpfen geplagt gar zweimal kurz zum Dehnen stehen. Mit 7:35 min Rückstand erreichte man das Ziel letztendlich auf Platz 12.

Tag 2 
Auf den Rückweg nach Tokio entwickelte sich das Rennen zu einem Duell um den Sieg zwischen Soka und Komazawa. Komazawas Yuki Hanasaki konnte den Rückstand auf der steil bergab führenden Startetappe mit der Tagesbestzeit auf 1:08 min reduzieren, bei den nächsten zwei Wechseln lag der Rückstand aber wieder bei 1:51 min und 1:29 min. Auf der folgenden längsten Etappe des Tages schien Yoshiaki Ishizu von Soka dann eine Vorentscheidung herbeigeführt zu haben, mit seiner Zeit nahe am Streckenrekord lief er über eine Minute auf das gesamte Feld und 1:50 min auf Komazawa heraus. Sokas Schlussläufer Yuki Onodera wurde so mit 3:19 min Vorsprung auf Komazawas Takuma Ishikawa losgeschickt. Während Ishikawa von Beginn an ein hohes Tempo anschlug, erwischte Onodera einen schlechten Tag. Bereits nach etwa 13 Kilometern hatte er über 1:20 min verloren und danach schrumpfte sein Vorsprung in noch größeren Schritten, sodass Ishikawa nach 21 Kilometern zunächst den Kontakt herstellte, dann anzog und schließlich ungefährdet dem Sieg entgegenlief. Komazawa gelang so der erste Sieg seit 13 Jahren, während Soka 52 s dahinter den ersten Sieg in der Universitätsgeschichte verpasste. Weitere vier Minuten hinter Soka entschied Toyos Taiga Seino das Duell um Rang 3 mit dem zuvor auf ihn aufgelaufenen Hironobu Nakakura von der Aoyama-Gakuin-Universität für sich. Aoyama Gakuin zeigte sich im Vergleich zum Vortag stark verbessert, insgesamt gelang dem Team zwei Sekunden vor Komazawa die beste Einzelzeit am zweiten Tag. Dahinter folgten Tokai, die Waseda-Universität und die Juntendo-Universität. Juntendo gelang als einziger der über das Qualifikationsrennen ins Feld gekommenen Universitäten mit der Top-10-Platzierung diesmal die Direktqualifikation für das nächste Jahr, dafür rutschte die elftplatzierte Meiji-Universität mit 26 s Rückstand auf Rang zehn in den Kreis der Universitäten, die sich die Teilnahme beim Yosenkai im Oktober erlaufen müssen.

Insgesamt waren die Zeiten ein Stück langsamer als im Vorjahr, in dem sowohl bei den Gesamtzeiten als auch auf vielen Einzeletappen neue Rekorde aufgestellt wurden. Komazawa blieb in 10:56:04 h über 10 min hinter dem im Vorjahr aufgestellten Rekord von Aoyama Gakuin zurück. Der größere Teil ging auf dem Hinweg verloren, als ein Grund wurde der Einfluss von Gegenwind genannt.

Zuschauerzahlen 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden Zuschauer gebeten, das Rennen nicht am Streckenrand, sondern von zu Hause aus zu verfolgen. Die Organisatoren gaben die Zahl der dennoch am Streckenrand versammelten Personen mit 180.000 an, ein Rückgang von 85 % im Vergleich zu 1.210.000 im Vorjahr. Die Einschaltquoten der Liveübertragung von Nippon TV lagen bei durchschnittlich 31,0 % am ersten Tag und 33,7 % am zweiten Tag. Beide Zahlen waren wie auch der Durchschnittswert beider Übertragungen von 32,3 % die höchsten seit Übertragungsbeginn 1987. In der Spitze schalteten 36,2 % an Tag eins und 41,8 % an Tag zwei ein. Die Anzahl der Personen, die die Übertragung für einen gewissen Zeitraum verfolgten – berücksichtigt wurden hierbei 4-jährige und ältere Zuschauer, welche für wenigstens eine Minute einschalteten – wurde mit 64,71 Millionen und damit etwa der Hälfte der Bevölkerung angegeben.

Ergebnisse

Gesamt

Etappen 
Ergebnisse der Läufer auf den einzelnen Etappen. Das Auswahlteam – die Kanto Student Union – ist mit KSU abgekürzt, in Klammern dahinter steht die besuchte Universität der Studenten in diesem Team. Die Streckenrekordangaben beziehen sich auf die vor dieser Austragung gültigen Bestzeiten. J bezeichnet das Studienjahr der Teilnehmer (1 bis 4).

Rennentwicklung 
Überblick über die Platzierungen der Universitäten bei den zehn Wechsel- und Zielpunkten. In Klammern der Rückstand in Minuten auf die farbig unterlegte Führungszeit.

Shiso-Kanaguri-Trophäe 
Der nach Shiso Kanaguri benannte Preis für den „wertvollsten Läufer“ ging an Vincent Yegon und damit erstmals seit Einführung 2004 an einen Nichtjapaner.

Qualifikation

Überblick 
Das Qualifikationsrennen für den Hakone Ekiden, der Yosenkai, wurde am 17. Oktober 2020 ausgetragen. Zehn Universitäten konnten sich zusätzlich zu den bereits gesetzten zehn bestplatzierten Universitäten der Vorjahresaustragung die Teilnahme am Hauptrennen erlaufen. Veranstaltungsort war wie üblich der Militärflugplatz in Tachikawa, aufgrund der COVID-19-Pandemie führte die Strecke jedoch nicht durch die Stadt mit Ziel im innenliegenden Showa-Kinen-Park. Stattdessen liefen die Teilnehmer auf einer 2,6 km langen Runde innerhalb des Militärflugplatzes, die weniger Höhenmeter als der übliche Kurs aufwies. Öffentlichkeit war nicht zugelassen.

Bei regnerischen Bedingungen und Temperaturen um die 12 °C bestimmte ein kenianisches Quartett das Rennen an der Spitze. Nach den ersten 10 km in 28:14 min, die auf eine Zeit unter einer Stunde hindeuteten, wurde es etwas langsamer; zum Sieg lief schließlich Joseph Razini von der Takushoku-Universität in 1:00:13 h acht Sekunden vor Vincent Raimoi von der Kokushikan-Universität. Dahinter bildete sich zunächst eine 7-köpfige Verfolgergruppe mit dem nationalen U20-Rekordhalter über 5000 Meter Yamato Yoshii (Chūō-Universität), die aber von einer anderen Gruppe nach der 15-km-Marke eingeholt wurde. Den besten Spurt hatte am Ende Ryuji Miura (Juntendo-Universität), wie auch Yoshii 18 Jahre alt, der als Gesamtfünfter in 1:01:41 h Suguru Ōsakos U20-Asienbestleistung und U20-Nationalrekord um sechs Sekunden verbesserte. Auch Yoshii egalisierte als Zehnter mit 1:01:47 min noch Ōsakos Zeit.

In der für die Qualifikation entscheidenden Teamwertung (Addition der zehn besten Zeiten) gewann die Juntendo-Universität mit über zweieinhalb Minuten Vorsprung, als einzige Universität brachte sie alle ihre 10 Läufer unter 1:03:00 h ins Ziel. Es folgten die Chūō-Universität, Josai-Universität und Kanagawa-Universität; als letztem Team gelang der Senshū-Universität mit 18 s Vorsprung auf die Tsukuba-Universität noch der Sprung zum Hakone Ekiden. Insgesamt war das Rennen auf dem flacheren Kurs und bei kühleren Temperaturen deutlich schneller als die Vorjahresaustragung, so unterboten die 20 besten Universitäten allesamt die Siegeszeit der Tokyo International University aus dem Vorjahr. Bei 547 gestarteten Läufern blieben 13 unter 1:02:00 h, 60 unter 1:03:00 h, 173 unter 1:04:00 h, 246 unter 1:05:00 h, 308 unter 1:06:00 h und 360 unter 1:07:00 h.

Einzelergebnisse 
Top 20 mit Zwischenzeiten bei 547 gestarteten Athleten, von denen 541 das Ziel erreichten (2 × DNF und 4 × DQ wegen zu langsamer Zwischenzeiten).

J: Studienjahr der Teilnehmer (1 bis 4)

Teamergebnisse 
Top 20 bei 46 gewerteten Universitäten. In der Spalte „Schnitt“  ist die Durchschnittszeit der zehn gewerteten Studenten angegeben.

Weblinks 
 Offizielle Website (japanisch)
 Ergebnisse bei der ausrichtenden KGRR (japanisch)
 Ergebnisse und Kurzportraits der Teilnehmer bei der Yomiuri Shinbun (japanisch)
 Ergebnisse und Zwischenzeiten bei Nippon TV (japanisch)

Einzelnachweise 

Ekiden
Leichtathletikveranstaltung 2021
Laufveranstaltung in Japan
Leichtathletikwettbewerb in der Präfektur Tokio
Sportveranstaltung in der Präfektur Kanagawa
Hakone (Kanagawa)
Hochschulsportwettbewerb
Hochschulsport (Japan)